Rocco steht für:
 Rocco (Mondkrater)
 Rocco (Produzent) (eigentlich Sven Gruhnwald), deutscher DJ und Musikproduzent

Personen:
 Alex Rocco (1936–2015), US-amerikanischer Schauspieler
Alfredo Rocco (1875–1935), italienischer Jurist

 Barbara Rocco (* 1969), kroatische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Carmine Rocco (1912–1982), römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 David Della Rocco (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler
 Gian Andrea Rocco (* 1927), italienischer Regisseur
 Giovanni Rocco (* 1906; † unbekannt), italienischer Automobilrennfahrer
 Lila Rocco (1933–2015), italienische Schauspielerin
 Linda Rocco (* 1966), US-amerikanische Sängerin
 Luis Rocco (* 1951), argentinischer Flötist
 Marc Rocco (1962–2009), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 María Rocco (* 1979), argentinische Fußballschiedsrichterassistentin
 Michele di Rocco (* 1982), italienischer Boxer
 Nada Rocco (* 1947), kroatische Filmschauspielerin Autorin
 Nereo Rocco (1912–1979), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Pasquale Rocco (* 1970), italienischer Fußballspieler
 Roberto Rocco, italienischer Fotograf und Fernsehregisseur
 Vince Rocco (* 1987), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Wilhelm Rocco (1819–1897), deutscher Schauspieler und Autor

Siehe auch:
 Rochus
 Roco
 Rocco del Schlacko
 Rocco und seine Brüder
 Rocko
 San Rocco